Чуос-Сала — топоним (тип: потамоним) в России якутского происхождения.

Якутия 
 Чуос-Сала — река, правый приток р. Атыркан, координаты 71°02' с. ш. 126°30' в. д., код ГКГН 378614.
 Чуос-Сала — река, правый приток р. Атыркан, координаты 71°09' с. ш. 127°04' в. д., код ГКГН 378634.
 Чуос-Сала — река, левый приток р. Улахан-Юрях, координаты 72°34' с. ш. 123°08' в. д., код ГКГН 418304.
 Чуос-Сала — река, левый приток р. Хатыстах, координаты 71°34' с. ш. 126°17' в. д., код ГКГН 378147.
 Чуос-Сала — река, левый приток р. Хотугу-Тигие, координаты 71°24' с. ш. 126°45' в. д., код ГКГН 378125.
 Чуос-Сала — река, левый приток р. Согуру-Тигие, координаты 71°07' с. ш. 126°12' в. д., код ГКГН 378618.

См. также